Astropecten calcitrapa är en sjöstjärneart som först beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1816.  Astropecten calcitrapa ingår i släktet Astropecten och familjen kamsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kamsjöstjärnor
calcitrapa